

Geografia
 Isola Montagu – isola subantartica nelle Isole Sandwich Australi, situata nel Mare di Weddell
 Montague Island (nome aborigeno Barunguba) – isola al largo della costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, Australia
 Montague Island – isola nel golfo dell'Alaska, Stati Uniti d'America
Montagu – città della municipalità distrettuale di Cape Winelands in Sudafrica

Persone
 Alexander George Montagu Cadogan (1884-1968) – politico britannico
 Alice Montagu, contessa di Derby (1862-1957) – nobildonna inglese
 Anthony Browne, I visconte Montagu (1528-1592) – nobile e politico inglese
 Ashley Montagu (1905-1999) – antropologo e saggista inglese
 Charles Brian Montagu McBurney (1914-1979) – archeologo statunitense
 Charles Montagu, I duca di Manchester (1656-1722) – politico inglese
 Charles Montagu Doughty (1843-1926) – poeta, scrittore e viaggiatore inglese.
 Edward Montagu, I conte di Sandwich (1625-1672) – ammiraglio e militare inglese
 Edwin Samuel Montagu (1879-1924) – politico britannico
 Elizabeth Montagu (1718-1800) – letterata e mecenate inglese
 George Montagu (1753-1815) – naturalista, ornitologo e militare britannico
 George Montagu, I conte di Halifax (1684-1739) – politico inglese
 George Montagu, IV duca di Manchester (1737-1788) – politico e diplomatico inglese
 George Montagu-Dunk, II conte di Halifax (1716-1771) – politico britannico
 George Montagu, VI duca di Manchester (1799-1855) – politico inglese
 Henry Montagu Douglas Scott, I barone Montagu di Beaulieu (1832-1905) – politico scozzese
 Ivor Montagu (1904-1984) – montatore, regista, sceneggiatore e produttore britannico
 John Montagu, IV conte di Sandwich (1718-1792) – militare, ammiraglio e diplomatico britannico
 John Montagu Douglas Scott, II barone Montagu di Beaulieu (1866-1929) – politico inglese
 Louisa Montagu, contessa di Sandwich (1781-1862) – nobildonna irlandese
 Louisa Montagu contessa di Gosford (1856-1944) – nobildonna inglese
 Mary Montagu, nome con cui è conosciuta Lady Mary Churchill (1689-1751) – nobildonna britannica
 Mary Wortley-Montagu (1689-1762) – scrittrice, poetessa e aristocratica inglese
 Mary Wortley Montagu (1717-1794) – aristocratica inglese
 Robert Montagu, III duca di Manchester (1710-1762) – nobile inglese
 Simon Montagu McBurney (1957) – attore, doppiatore, regista e scrittore britannico
 Walter Montagu Douglas Scott, V duca di Buccleuch (1806-1884) – politico scozzese
 Walter Montagu Douglas Scott, VIII duca di Buccleuch (1894-1973) – pari di Scozia e politico conservatore

Titoli nobiliari
 Barone di Montagu o di Montacute
 Duca di Montagu
 Visconte Montagu

Altro
 Biblioteca Montagu Christie Butler – biblioteca britannica per sole opere in lingua esperanto
 HMS Montagu – corazzata classe Duncan della Royal Navy britannica